Мелынь — название населённых пунктов в России:

 Мелынь — посёлок в Залегощенском районе Орловской области.
 Мелынь — деревня в Мценском районе Орловской области.

См. также 
 Мелынки